Johann von Schleswig-Holstein-Norburg ist der Name folgender Personen:
* Johann Adolf von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Norburg (1576–1624), Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Norburg auf der Ostseeinsel Alsen, siehe Johann Adolf (Schleswig-Holstein-Norburg)
 Johann Bogislaw (von Schleswig-Holstein-Norburg) (1629–1679), Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Norburg, siehe Johann Bogislaw (Schleswig-Holstein-Norburg)